Inoue (, « au-dessus du puits », parfois transcrit Inouye ou Inoué) est un patronyme japonais. Il s'agit du  nom de famille le plus répandu au Japon. 

Il désigne notamment :

graphie Inoue 
 Azumi Inoue (1965-), chanteuse japonaise ;
 Enryō Inoue, fondateur de l'université Tōyō, philosophe ;
 Etsuko Inoue (1964), joueuse de tennis japonaise ;
 Harumi Inoue, actrice et mannequin japonaise ;
 Hisashi Inoue (1934-2010), dramaturge japonais ;
 Inoue Masaru (1843-1910), ingénieur et bureaucrate de l'empire du Japon ;
 Junya Inoue (1971), mangaka japonais ;
 Kaoru Inoue, ministre des affaires étrangères japonais ;
 Katsuya Inoue, joueur de combat libre japonais ;
 Kazuhiko Inoue (1954), seiyū ;
 Kenkabō Inoue, écrivain japonais ;
 Kikuko Inoue (1964), chanteur et seiyū ;
 Kiyoshirō Inoue, mangaka japonais ;
 Kosei Inoue (1978), judoka japonais ;
 Kotoe Inoue (1990), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Lurdes Inoue (née en 1970), statisticienne brésilienne ;
 Mao Inoue (1987), actrice japonaise ;
 Masaru Inoue, astronome japonais ;
 Mieko Inoue (1939), architecte, urbaniste et enseignante en Architecture et Arts Design 
 Mitsuharu Inoue (1926-1992), écrivain japonais ;  
 Naohisa Inoue (1948), peintre japonais ayant travaillé pour le Studio Ghibli ;
 Naoya Inoue (1993), boxeur japonais ;
 Rena Inoue (1976), patineuse artistique japonaise en couple représentant les États-Unis ;
 Santa Inoue (1968), mangaka japonais ;
 Sayuri Inoue, diplomate et banquier ;
 Shigeyoshi Inoue (1889-1975), officier naval, vice-ministre de la marine japonaise ;
 Shumpei Inoue, footballeur japonais ;
 Takehiko Inoue (1967), mangaka japonais ;
 Taki Inoue ou Takachiho Inoue (1963), ancien pilote automobile japonais ;
 Takuya Inoue, mangaka ;
 Tetsu Inoue, producteur de musique ;
 Umetsugu Inoue (1923), réalisateur et scénariste japonais ;
 Waka Inoue, actrice japonaise ;
 Yasushi Inoue (1907-1991), écrivain japonais ;
 Yoshimi Inoue (1946), karatéka japonais ;
 Yoshio Inoue (1926), réalisateur et scénariste japonais ;
 Yosui Inoue, auteur-compositeur-interprète ; 
 Yūichi Inoue (1916-1985), peintre japonais ; 
 .

Dans la fiction 
 Orihime Inoue, de Bleach.

Divers 
 Maison Inoue, une des quatre maisons du jeu de go pendant l'époque d'Edo.

Graphie Inouye 
 Daniel Inouye (1924-2012), un homme politique américain
 Tatsuji Inouye (1880-1976), un ophtalmologiste japonais qui découvrit l'organisation rétinotopique du cortex visuel primaire

Patronyme japonais
Homonymie de patronyme